Tàxiles (rei), rei indi 
 Tàxiles (general), general de Mitridates VI Eupator